Sven Lindberg kan syfta på:
 Sven Lindberg (1918–2006), svensk skådespelare
 Sven Lindberg (född 1930), svensk fotbollsspelare
 Sven Lindberg (1930–1982), riksdagsledamot sedan 1969 för socialdemokraterna i Jämtlands län
 Sven Lindberg, brandvaktmästare på Slottet Tre Kronor